Финал Кубка Турции по футболу 2013/2014 годов состоялся 7 мая 2014 года. «Галатасарай» переиграл «Эскишехирспор» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2015
Турция
Матчи ФК «Галатасарай»
ФК «Эскишехирспор»
События 7 мая
Май 2014 года
Спорт в Турции в 2014 году
Спортивные соревнования в Конье